Schmidt Béla
Schmidt Béla (1881–1943) orvos, szakíró, közíró
Schmidt Béla (1906–1953) jégkorongozó

hasonló nevűek
Szives (Schmiedt) Béla (1901–1971) római katolikus pap, teológiai doktor, egyházi író

Jegyzetek